KUL peut faire référence à :
 l'université catholique de Louvain (1834-1968, Katholieke Universiteit te Leuven), ainsi qu'une des deux institutions qui en découle :
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) établie à Louvain ;
 Aéroport international de Kuala Lumpur, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, une université catholique polonaise.

Code